Rejon horodniański – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu czernihowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1566 km² i liczy około 36 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Horodnia.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada i 30 silskich rad, obejmujących w sumie 71 wsi i 6 osad.

Miejscowości rejonu